Motorama peut désigner :
 Motorama, un groupe de musique indie-rock.
 Motorama, un film américain sorti en 1991.
 Motorama, un salon automobile organisé par General Motors entre 1949 et 1961.

Homonymie